

Населені пункти та їхні частини
 Незґода — село в гміні Жміґруд Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Незґода — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Незґода — частина села Дахова в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства

Примітки